

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 Первый раунд
 Тре Фиори — Фаэтано — 1-0
 Ла Фиорита — Ювенес/Догана 0-0 (3-4 пен.)

 Второй раунд
 Тре Пенне — Ювенес/Догана — 1-5
 Мурата — Тре Фиори — 2-2 (4-1 пен.)

 Третий раунд
 Тре Пенне — Фаэтано — 1-2
 Тре Фиори — Ла Фиорита — 1-0

 Четвертый раунд
 Ювенес/Догана — Мурата — 0-2
 Фаэтано — Тре Фиори — 2-1

 Полуфинал
 Ювенес/Догана — Фаэтано — 1-0 (д.в.)

 Финал
 Мурата — Ювенес/Догана — 1-0

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

2007/2008
2007 год в Сан-Марино
Сан-Марино
2008 год в Сан-Марино